Adamescu:
 Cezarina Adamescu
 Dan Grigore Adamescu
 George Adamescu
 Gheorghe Adamescu

Vezi și 
 Adamești
 Adameșteanu

Nume de familie românești